Массунди — фамилия. Известные носители:

 Массунди, Бахиат (род.1976) — коморский политический и государственный деятель.
 Массунди, Таджидин бен Саид (1933—2004) — коморский политический и государственный деятель, премьер-министр Комор с (1996), временный президент Комор (1998—1999).